Северо-Восток — музыкальная арт-рок-группа с некоторым уклоном в фолк-рок, являющаяся наследницей группы In Folio. Участвовала во всех фестивалях «Нашествие» в 2005—2011 годах, а также в фестивалях «Пустые холмы» (2006—2009), «Дикая мята» в 2008, 2009 и 2011 годах и «Быть добру!» в 2012—2016 годах.

Её лидер, Сергей Седых, преподает курс гитары в Московском колледже импровизационной музыки и пишет книги для начинающих гитаристов. Он принял участие в подготовке и записи альбома «Дикие травы» группы «Мельница». В свою очередь, Хелависа спела песни «От неба до неба» альбома «Открытый берег» и «Улетаю» альбома «Предчувствие».

Состав

Действующий 
 Сергей Седых — музыка, тексты, гитара
 Григорий Горностаев — ритм-гитара (с 2010)
 Александра Есакова — вокал (с 2017)
 Игорь Шатов — ударные, перкуссия
 Алиса Миллер — бас-гитара (2014—2016, с 2017)

Бывшие участники 
 Радмила Маркидонова — вокал (2005—2007)
 Александра Давыдовская — вокал (2007)
 Ксения Стрижакова — вокал (2008—2009)
 Мария Копелиович — вокал (2012—2013)
 Ольга Егоршина — вокал (2012—2015)
 Александра Комарова — вокал (2010—2011, 2015—2016)
 Владимир Цветков — гитара (2005—2010)
 Елена Скулаченко — флейта (2011—2014)
 Петр Черниенко — бас-гитара (2005—2014)
 Фёдор Амбарян — бас-гитара (2016—2017)

Дискография 
 2006 — Вниз по реке
 2008 — Открытый берег
 2015 — Предчувствие
 2015 — Свобода

Примечания

Дополнительная литература 
 Павел Шелухин. Северо-восток // Dark City. — 2006. — № 11—12. — С. 38. — Интервью.
 CD reviews: Северо-восток. «Вниз по реке» (MetalAgen / Союз) // Dark City. — 2006. — № 9—10. — С. 72. — Рецензия на альбом «Вниз по реке»
 CD reviews: Северо-восток. «Открытый берег» (Союз) // Dark City. — 2008. — № 5—6. — С. 71. — Рецензия на альбом «Открытый берег»
 Екатерина Борисова. Северо-восток. «Открытый берег». Звуки.ру, 15.06.2008. — Рецензия на альбом «Открытый берег»
 Владимир Импалер. Северо-восток. «Предчувствие» (2014). Navigator Records // In Rock. — 2014. — № 4. — С. 54 — Рецензия на альбом «Предчувствие

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2005 году